Транспортно-логистическая группа «Трансойл» — российская транспортная компания, специализирующаяся на железнодорожных перевозках нефти и нефтепродуктов. «Трансойл» – крупнейший частный железнодорожный оператор подвижного состава по объему транспортировки и рыночной доле в сегменте железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов. Полное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «Трансойл». Штаб-квартира компании расположена в Санкт-Петербурге.

История 
Компания основана 13 августа 2003 года.

В 2008 году на торгах по продаже имущества ремонтных депо ОАО «РЖД» компания приобрела вагоноремонтное депо Купино (Западно-Сибирская железная дорога). Кроме того, у «Трансойла» имеется своя промывочно-рециркуляционная станция в Киришах.

В октябре 2011 года приняла участие в аукционе по продаже 75 % минус две акции ОАО «Первая грузовая компания».

В августе 2012 года «Трансойл» купил у «Первой грузовой компании» 10 тыс. бывших в эксплуатации нефтецистерн.

В феврале 2013 года компания запустила в эксплуатацию три новых грузовых электровоза постоянного тока 2ЭС4К 

В 2018 году компания дополнительно ввела в эксплуатацию еще 8 новых электровозов постоянного тока 2ЭС4К  на Северо-Западном направлении .

«Дончак» производства Новочеркасского электровозостроительного завода (работают на участке Октябрьской железной дороги Кириши – Автово). ,  Сервисное обслуживание новых электровозов осуществляется на базе Ремонтного локомотивного депо Волхов (ТЧР-16).

В июле 2014 года «Трансойл» приобрёл 25 % компании «ПУЛ транс», предоставляющей маневровые локомотивы на подъездных путях к порту Усть-Луга .

Собственники и руководство
Акционерная структура компании по состоянию на 30 июня 2015 года:
 80 % — структуры Геннадия Тимченко
 13 % — структуры Андрея Бокарева и Искандара Махмудова
 7 % — Андрей Филатов

Председатель совета директоров — Ромашов Игорь Валерьевич (со 2 ноября 2011 года).

С 12 марта 2012 года обязанности генерального директора исполняет Владимир Михайлович Соколов.
C 01 июля 2013 года Владимир Соколов назначен генеральным директором «Трансойла».

Структура 
В 2011 году «Трансойл» в своих рекламных материалах в отраслевых изданиях начинает себя позиционировать как группа компаний, в которую, кроме ООО «Трансойл», входят:
 ООО «Транссервис» (Омск)
 ООО «Транспортный лизинг» (Санкт-Петербург, приобретение, передача в финансовую и операционную аренду единиц железнодорожной техники)
 ООО «Трансойл-Сервис» (Санкт-Петербург, услуги локомотивных бригад для собственных поездных формирований, техническое обслуживание и текущий ремонт тепловозов,подготовка железнодорожных цистерн для отгрузки нефтепродуктов, ремонт подвижного состава)

Деятельность 
По данным газеты «Ведомости», в конце 2000-х годов «Трансойл» фактически монополизировал ряд экспортных маршрутов, в частности, по перевозке нефтепродуктов в прибалтийские порты с нефтеперерабатывающего завода в Киришах, принадлежащего «Сургутнефтегазу». По состоянию на октябрь 2011 года более 70 % объёмов перевозок компании обеспечивали «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть».

Локомотивный парк компании на 2005 год составлял более 20 единиц.

Показатели деятельности 
По итогам 2009 года «Трансойл» стал вторым после Globaltrans частным железнодорожным оператором в стране по объёму перевозок — объём перевозок компании составил 49,2 млн т нефти и нефтепродуктов. В 2010 году «Трансойл» перевёз 59 млн т (+ 21 % к 2009 году).

На конец 2010 года в управлении «Трансойла» находилось 29 436 цистерн.

Выручка компании в 2010 году составила 67,8 млрд руб. (в 2009 году — 50,7 млрд руб.), чистая прибыль — 5,9 млрд руб. (на 9 % больше, чем в 2009 году)

Санкции 
В 2020 году компания внесена в санкционные списки Австралии, в 2021 году в санкционные списки Украины.

24 марта 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, «Трансойл» внесён в санкционные списки США, также за принадлежность к руководству "Трансойл" санкции введены в отношении Ксении Франк и ее мужа Глеба Франка. 28 октября 2022 года «Трансойл» внесён в санкционные списки Канады.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Железнодорожные компании России
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину